Ospedaleto ima više značenja:
 Ospedaleto (Forli-Čezena)
 Ospedaleto (Pavija)
 Ospedaleto (Peruđa)
 Ospedaleto (Pezaro i Urbino)
 Ospedaleto (Rimini)
 Ospedaleto (Terni)
 Ospedaleto
 Ospedaleto (Trevizo)
 Ospedaleto (Verona)
 Ospedaleto (Vičenca)